Scheutz ist der Familienname folgender Personen:

 Edvard Scheutz (1821–1881), schwedischer Erfinder, Sohn von Georg Scheutz
 Georg Scheutz (1785–1873), schwedischer Übersetzer und Verleger, Konstrukteur einer Rechenmaschine
 Martin Scheutz (* 1967), österreichischer Historiker
 Wilfried Scheutz (1950–2017), österreichischer Sänger und Schauspieler, siehe Wilfried (Sänger)

Scheutz ist der Name folgender Orte:

 Scheutz (Gemeinde Lichtenau im Waldviertel), eine Ortschaft in Niederösterreich

Siehe auch:

 Scheits
 Scheitz